«Дитяча надія» — ініціатива, заснована 2018 року компанією Київстар разом із Міжнародним благодійним фондом «Українська біржа благодійності» для допомоги дітям з вадами серця й онкологічними захворюваннями.
 «Дитяча надія» — неприбуткова організація що має на меті надання допомоги малозабезпеченим дітям в Україні.